У́лица Высо́цкого, у́лица Влади́мира Высо́цкого — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, большинство из которых названы в честь известного актёра, поэта и певца В. С. Высоцкого (1938—1980). Некоторые из улиц также могли быть названы в честь Героя Советского Союза К. Д. Высоцкого.

Россия 
 Улица Высоцкого — улица в Абакане.
 Улица Высоцкого — улица в Астрахани.
 Улица Высоцкого — улица в Воронеже.
 Улица Высоцкого — улица в Екатеринбурге.
 Улица Высоцкого — улица в Красноярске.
 Улица Высоцкого — улица в Липецке (Ссёлки).
 Улица Высоцкого — улица в Москве.
 Улица Владимира Высоцкого — улица в Новосибирске.
 Улица Высоцкого — улица в Ноябрьске.
 Улица Высоцкого — улица в Самаре.
 Улица Владимира Высоцкого — улица в Сергиевом Посаде.
 Улица Владимира Высоцкого — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Улица Высоцкого — улица в районе Иркутского тракта;
 Улица Высоцкого — улица в микрорайоне Наука.
 Улица Высоцкого — улица в Туапсе.
 Улица Высоцкого — улица в Тюмени.
 Улица Высоцкого — улица в Зернограде.

Казахстан 
 Улица Владимира Высоцкого — улица в Астане.

Узбекистан 
 Улица Высоцкого — улица в Самарканде.

Украина 
 Бульвар Высоцкого — бульвар в Киеве.
 Улица Высоцкого — улица в Днепре.
 Улица Высоцкого — улица в Донецке.
 Улица Высоцкого — улица в Нетешине, Хмельницкой области.
 Улица Высоцкого — улица в Одессе.
 Улица Высоцкого — улица в Бердянске, Запорожской области.
 Улица Высоцкого — улица в Светловодске, Кировоградской обл.

Улицы имени Владимира Высоцкого